Драготиња може да се односи на:

 Горња Драготиња, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Доња Драготиња, насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ